Robert Spencer (2. hrabia Sunderland)
 Robert Spencer (4. hrabia Sunderland)
 Robert Spencer (1747–1831) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Woodstock